Почитокал 1. Сексион има више значења:

 Почитокал 1. Сексион, Ла Палма (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Почитокал 1. Сексион, Тила и Торонхо (Такоталпа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику